Bukovsko bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bukovsko, Ortsteil von Malonty, Okres Český Krumlov
 frühere Bezeichnung der Minderstadt Dolní Bukovsko, Okres České Budějovice
 Horní Bukovsko, Ortsteil von Dolní Bukovsko, Okres České Budějovice

siehe auch: Bukowsko